Knurów – miasto w województwie śląskim
 Knurów – wieś w województwie małopolskim
 Knurów stacja kolejowa w województwie śląskim
 Potok Knurowski, Knurów – potok w Gorcach